Sphenopus (planten), een geslacht uit de grassenfamilie
 Sphenopus (dieren), een geslacht van neteldieren uit de klasse van de Anthozoa (bloemdieren)